Marieberg désigne :

 Marieberg, localité suédoise de la commune d'Örebro
 Marieberg, localité suédoise de la commune de Kramfors